Adolph Böcking ist der Name folgender Personen:

* Adolph Böcking (Maler) (1782–1861), deutschamerikanischer Maler
 Adolph Böcking (Politiker) (1799–1866), deutscher Weingutsbesitzer, Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Adolf Böcking